Pinto (apelido)
Pinto (medida) — medida de volume
Pinto (Ñuble) — comuna do Chile
Pinto (Madrid) — município espanhol
Pénis humano
Filhote de frango ou galinha

Desambiguações de topônimos